Урвалсдейлд 2011 — 100-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. Чемпіоном став КР.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тор взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як фіналіст Кубка Ісландії 2011

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Посилання 
 Урвалсдейлд  на soccerway 

2011
Ісландія